

Bułgaria 
 Zetjowo – wieś w obwodzie Burgas
 Zetjowo – wieś w obwodzie Stara Zagora